Гиматдинов — татарская и башкирская фамилия. Известные носители:

 Гиматдинов, Габбас Киямович (род. 1925) — советский хозяйственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1971).
 Гиматдинов, Саяс Киямович (1930—2003) — советский хозяйственный и партийный деятель.